Села:
 Лаврів — Волинська область, Луцький район
 Лаврів — Львівська область, Старосамбірський район

Лаврів — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лаврів Іван — діяч ОУН, повітовий провідник Долинського повіту (1939—1941), окружний провідник Калуської округи (1942—1945), обласний провідник Дрогобицької області (1945—1949).
 Лаврів Петро — член ОУН, учасник боротьби проти радянської окупації України, багаторічний в'язень радянських концтаборів, український краєзнавець, автор ряду пізнавальних книг з історії Південно-Східної України.
 Лаврів Роман — український поет та громадський діяч із Боснії.
 Лаврів Леонід Іванович — етнолог, кавказознавець та бандурист із Кубані.
 Лавріва Марія - член ОУН, багаторічний бранець радянського режиму, організатор і очільник Донецької організації Братства ОУН–УПА та Донецького обласного Товариство політв’язнів і репресованих, працювала в Донецькому обласному проводі КУНу, активний член Донецького обласного Товариства української мови ім. Т.Г.Шевченка.

Прізвища